

Cinema 
 Gli invasati (The Haunting) – film del 1963 diretto da Robert Wise
 Haunting - Presenze (The Haunting) – film del 1999 diretto da Jan de Bont

Letteratura 
 Occhi di gufo (The Haunting) – romanzo di Margaret Mahy

Televisione 
 The Haunting – serie televisiva